Duboko est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Duboko, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
 Duboko, un village situé dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva ;
 Duboko, un village situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.